The Taming of Wild Bill – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Taming of Wild Bill – cortometraggio del 1916 diretto da William Bertram